Modell peut faire référence à:
 Art Modell (1925-2012), un homme d'affaires et entrepreneur américain connu pour avoir été propriétaire d'une franchise de National Football League
 Hans Modell (1898-1969), un malacologiste allemand
 Rod Modell, un producteur de musique techno américain